Заводско́й — микрорайон города Каменск-Шахтинский Ростовской области России, бывший посёлок городского типа.

География 
Микрорайон Заводской находится в 9 км почти точно к северу от основной части города Каменск-Шахтинский, на левом берегу реки Глубокой (отделён от неё хутором Масаловка).

Остановочный пункт 1027 километр Северо-Кавказской железной дороги.

История 
Бывший посёлок городского типа с 1957 года, находился в подчинении Каменск-Шахтинского горсовета. Позднее в состав Заводского была включена северо-восточная часть хутора Масаловка. В 2004 году вошёл в состав города Каменск-Шахтинский как микрорайон.

Население

Экономика 
Имеются предприятия:
 «Каменский машиностроительный завод» — развален в 2012 году, цеха растащили «по углам шарашкины конторы»,
 Завод по выпуску автобетоносмесителей АО «Тигарбо» — бывший КОМЗ,
 «Завод железобетонных изделий» — развален ещё раньше машзавода — территория вошла в состав «Тигарбо»,
 «Каменский завод транспортного машиностроения» — занимает один из цехов машзавода,
 Перо-пуховая фабрика — сейчас это «Донской пух».

В разрушенном состоянии находятся: мясокомбинат, СУ-10, асфальтобитумный завод.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Бывшие посёлки городского типа Ростовской области
населённые пункты, вошедшие в состав Каменска-Шахтинского
населённые пункты, упразднённые в 2004 году